Ultimate Avengers ist

 eine Comicreihe von Marvel: Ultimate Avengers (Comic)
 eine Comicreihe die auf die Comicserie Die Rächer aufbaut
 der Titel eines im Frühjahr 2006 veröffentlichten Films: Ultimate Avengers – The Movie
 der Titel eines im Herbst 2006 veröffentlichten Films: Ultimate Avengers 2: Rise of the Panther